Kristiánov je název více míst: 
 Kristiánov – V. část statutárního a krajského města Liberce
 Kristiánov (Heřmanice) – osada v obci Heřmanice v okrese Liberec
 Kristiánov (Bedřichov) – osada v obci Bedřichov v okrese Jablonec nad Nisou